House of Lords ist der Name folgender Institutionen und Gruppen:
 Das House of Lords, Oberhaus des britischen Parlaments
 House of Lords (Band), eine US-amerikanische Melodic Rock-Gruppe
 House of Lords (Album), das Debütalbum der gleichnamigen Band